Шесто — название географических объектов в России:

 Шесто — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Шесто — озеро в Невельском районе Псковской области.